Agusan – fiume delle Filippine nell'isola di Mindanao
Agusan – provincia delle Filippine esistita dal 1914 al 1967
Agusan del Norte – provincia delle Filippine 
Agusan del Sur – provincia delle Filippine